Салаи (; ) — фамилия венгерского происхождения.

Известные носители 
 Салаи, Адам (род. 1987) — венгерский футболист, нападающий немецкого клуба «Майнц 05» и сборной Венгрии.
 Салаи, Ладислав (род. 1961) — словацкий шахматист.
 Салаи, Ласло (1813—1864) — венгерский государственный деятель, историк, юрист, журналист. Член Венгерской академии наук.
 Салаи, Дьёрдь (род. 1940) — венгерский режиссёр и сценарист, заслуженный деятель искусств.
 Салаи, Дьёрдь (род. 1951) — венгерский спортсмен-тяжёлоатлет, бронзовый призёр Олимпийских игр 1980 года.
 Салаи, Шандор (1893—1965) — венгерский фигурист, выступавший в парном разряде.
 Салаи, Шандор (1909—1987) — венгерский физик.
 Салаи, Эржебет (род. 1948) — венгерская социолог, профессор, доктор наук.

Также 
 Салаи (1480—1524) — ученик Леонардо да Винчи.